Уборть:

 Уборть — река в Житомирской области Украины и Гомельской области Беларуси, правый приток реки Припять.
 Уборть — исторический удел, имение, ключ, волость виленских бискупов (1412—1794), графа Я. Е. Сиверса (1794—1808) в Мозырском повете Киевского, позднее Менского воеводства ВКЛ, а затем Российской империи; размещался на части территории современного Лельчицкого района Гомельской области Беларуси.